Lazio može značiti:

 Lacij (tal.: Lazio), regija u središnjoj Italiji.
 S.S. Lazio (Società Sportiva Lazio SpA), nogometni klub iz Rima